Ghosting – pratica di interrompere bruscamente tutte le comunicazioni e i contatti multimediali con un partner
 Effetto ghosting – fenomeno visivo 
 Ghosting – in fotografia, altro nome dell'effetto mosso

Pagine correlate 
 Ghost

Altri progetti